Anchu ist der Name von:

 Anchu, ägyptischer Wesir der 13. Dynastie
 Anchu (Bildhauer vom Sinai), altägyptischer Bildhauer
 Anchu (Bildhauer aus Abydos), altägyptischer Bildhauer